Краснооктябрьская — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, в Краснооктябрьском районе города Волгограда, Россия.
Рядом со станцией находится станция Волгоградского скоростного трамвая и металлургический завод Красный Октябрь

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгограда